Jõesuu (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa, provincie Hiiumaa
 Jõesuu (Jõelähtme), een plaats in de Estlandse gemeente Jõelähtme, provincie Harjumaa
 Jõesuu (Tori), een plaats in de Estlandse gemeente Tori, provincie Pärnumaa